Мачта может означать:

 Мачта — в эпоху парусных флотов часть парусного вооружения судна; позднее — вертикально стоящая конструкция на судне, поддерживающая радиоантенны, приборы освещения и посты наблюдения.
 Трамвайная мачта
 Причальная мачта — устройство причаливания дирижабля.
 Метеорологическая мачта
 Антенная мачта — вертикальная конструкция с оттяжками, которая служит для установки радио или телевизионных антенн.
 Мачта — ныне отменённое созвездие южного неба